Појам Леонардо може да се односи на:

 Леонардо (зграда)

Особе 
 Леонардо I Токо, епирски владар
 Леонардо II Токо, епирски владар
 Леонардо III Токо, епирски владар
 Леонардо да Винчи, италијански сликар
 Леонардо Дикаприо, амерички глумац
 Леонардо Араужо, бразилски фудбалер

Измишљени ликови 
 Леонардо — Нинџа корњача